Bạch Đằng (Bình Dương)
 Bạch Đằng (Hải Phòng)
 Bạch Đằng (Cao Bằng)
 Bạch Đằng (Hải Dương)
 Bạch Đằng (Thái Bình)
 Bạch Đằng (Hanoi)
 Bạch Đằng (Quảng Ninh)
 Bạch Đằng (rivier)